Strašík může být:

rod ryb
 Strašík (rod) (Macropinna) – rod mořských ryb z čeledi strašíkovitých (Opisthoproctidae)

rybník
 Strašík (Kouřim) – rybník s protrženou hrází jihovýchodně od Kouřimi na řece Výrovce v okrese Kolín
 Strašík (Libouň) – rybník u Libouně na Strašickém potoce v okrese Benešov